Mužská čtyřhra Open Sud de France 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do deblové soutěže montpellierského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-francouzský pár Ivan Dodig a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové nestartovali společně. Dodig se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Rogera-Vasselina se stal Jürgen Melzer, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Tomislava Brkiće a Anteho Paviće.

Vítězem se stal nenasazený srbsko-chorvatský pár Nikola Ćaćić a Mate Pavić, který ve finále za 89 minut zdolal britsko-pákistánskou dvojici Dominic Inglot a Ajsám Kúreší. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Oba šampioni, kteří společně odehráli první turnaj, si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Ćaćić vybojoval druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Paviće to bylo šestnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Kevin Krawietz /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2020
ATP Tour 2020